Souček oder Soucek ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Souček (* 1985), spanisch-österreichischer Rennfahrer
 Apollo Soucek (1897–1955), US-amerikanischer Vizeadmiral der US Navy
Břetislav Souček (* 1947), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 František Souček (1878–?), böhmischer Leichtathlet
 Josef B. Souček, tschechischer Theologieprofessor
 Slavi Soucek (1898–1980), österreichischer Maler und Grafiker
 Stanislav Souček (1870–1935), tschechischer Slawist, Bohemist und Literaturhistoriker
 Tomáš Souček (* 1995), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Souček (1917–1967), australischer Mediziner und Polarforscher

Sonstiges:
 Soucek Ravine, Schlucht auf der Ardery-Insel, Windmill-Inseln, Antarktis
 Mount Soucek, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Soucek-Rössner-Verschwörung, eine nationalsozialistische Verschwörung in Nachkriegsösterreich